Jia (甲), ou kia, est la première des dix tiges célestes du cycle sexagésimal chinois.

Toponyme 

 xian de Jia, une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 xian de Jia, une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Patronyme 

 Jia Chaofeng (née en 1988), athlète chinoise spécialiste du marathon ;
 Jia Erenjia (née en 1993), athlète chinois spécialiste du skyrunning ;
 Jia Sidao (1213-1275), premier ministre de la Dynastie Song du Sud de Chine ;
 Jia Xu (147-224), stratège chinois lors de la fin de la dynastie Han ;
 Jia Zhangke (né en 1970), cinéaste chinois.

Sigle 
JIA est un sigle qui peut désigner :
 Johannesburg International Airport, le plus grand aéroport d'Afrique du Sud et le plus important aéroport d'Afrique pour le trafic passager.

Homonymie de toponyme